Venceslas III est roi de Hongrie de 1301 à 1305, puis roi de Bohême et de Pologne de 1305 à 1306.
 Venceslas III est duc d'Oława de 1419 ou 1420 à 1423.
 Venceslas III est duc d'Opava de 1452 à une date inconnue.
 Venceslas III Adam est duc de Cieszyn de 1528 à 1579.